Вулиця Бєлякова — вулиця у місті Сміла Черкаської області. Розпочинається від вулиці Черкаської і закінчується тупиком з вулиці Крилова. Свою назву вулиця отримала на честь російського льотчика, генерал-лейтенанта авіації, Героя Радянського Союзу Олександра Бєлякова

Джерела 
 Давиденко О. Вулицями рідного міста. Історичний нарис. — Черкаси, 2002. — 64 С.

Вулиці Сміли, названі на честь людей